Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд — соревнования для мужских молодёжных сборных, проводимые под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
 
Проводятся с 1977 года. Первые чемпионаты мира проводились один раз в 4 года по нечётным годам. С 1985 года соревнования проводятся один раз в два года по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсмены до 21 года.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Страница на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд